Scudo ist der italienische Begriff für Schild (Waffe). Damit bezeichnet man auch

 Scudo (Münze), eine Währungseinheit
 Fiat Scudo, ein Modell des Autoherstellers Fiat
 Scudo fiscale, Bezeichnung für eine Art der Steueramnestie in Italien

Scudo ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Scudo (1806–1864), italienisch-französischer Musikkritiker und Musikschriftsteller